Наталья Волгина: Волгина, Наталья Александровна (род. 1977) — российская легкоатлетка.
 Волгина, Наталья Анатольевна — российский учёный, доктор экономических наук.